Autobahn (Duitsland), benaming voor autosnelwegen in Duitsland
 Autobahn (album), een album van de Duitse formatie Kraftwerk
 Autobahn (nummer), een nummer van dit album
 Autobahn (website), Nederlands online platform voor autoliefhebbers
 Autobahn (band), een Britse postpunkband